Супруты:
 Супруты — деревня в Щёкинском районе Тульской области на правом берегу реки Упы
 Супруты — городище III—IX веков в Тульской области